Il singolare  dello  Shanghai Rolex Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Andy Murray ed è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale David Ferrer per 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (terzo turno)
  Andy Murray (campione)
  David Ferrer (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Mardy Fish (secondo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)

 Janko Tipsarević (primo turno)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (quarti di finale)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Donald Young (secondo turno)
  Matthew Ebden (quarti di finale)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Albert Ramos (secondo turno)

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Stéphane Bohli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2011
ATP World Tour 2011